Агурба́ш — фамилия."Агур", Агыр" означает "тяжелый", т.е. Тяжелая голова

Происхождение фамилии   
В настоящее время точная этимология имени родоначальника неясна. Наиболее вероятным представляется, что смысловую основу прозвания составляют два самостоятельных тюркских слова: «агур» и «баш».

Особенностью лексики тюркских языков было то, что с помощью одной и той же терминологии описывались анатомия, социальные структуры, топография, временные параметры и тому подобное. Так, в семантическое ядро общетюркского слова «баш» входили значения «голова», «глава», «руководитель», «вершина», «начало», «исток», «старший» и  «первый». Слово «агур» обычно использовалось для обозначения рта, в переносном смысле — голоса, а также одновременно имело смысл «тыльная, оборотная сторона».

Любое сочетание указанных значений могло стать основой для именования родоначальника. К примеру, можно предположить, что прозвание Агурбаш закрепилось за неким гражданским или военным начальником, отдававшим приказы своим подчиненным («первый голос»). Подобным прозвищем могли также «наградить» человека, отличавшегося пухлыми губами или широкой улыбкой («выделяющийся рот»). Агурбашем, вероятно, могли именовать и караульного, который с возвышенности следил за порядком и при необходимости оповещал товарищей о каких-либо нарушениях или приближении врагов («подающий голос с высоты»). Не исключено, что Агурбашем называли старейшину некого поселения, расположенного за лесом или горой («глава оборотной стороны»).

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью утверждать, что фамилия Агурбаш является сравнительно молодой фамилией тюркского происхождения, отражающей в себе древние верования и традиции именования людей.

Известные носители  
 Агурбаш, Анжелика Анатольевна (род. 1970) — белорусская певица, актриса, модель и телеведущая.
 Агурбаш, Николай Георгиевич (род. 1954) — российский предприниматель, бывший муж Анжелики Агурбаш.

Источник  
 Тер-Саркисянц А. Е. Системы личных имен у народов мира.
 Донидзе Г. И. Этимологический словарь тюркских языков.
 Львова Э. Л., Октябрьская И. В., Сагалаев А. М., Усманова М. С. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири.